Sweedler ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Sweedler (* 1966), US-amerikanischer Autorennfahrer und Unternehmer
 Moss Sweedler (* 1942), US-amerikanischer Mathematiker